Henri Leclerc peut désigner :
 Henri Leclerc (1870-1955), médecin français ;
 Henri Leclerc (1934-), avocat français ;
 Henri Leclerc de Hauteclocque (1926-1952), militaire français.